Dicephalospora — рід грибів родини Sclerotiniaceae. Назва вперше опублікована 1987 року.

Класифікація 
До роду Dicephalospora відносять 11 видів:

Примітки

Джерела 
 Spooner, B.M. 1987. Helotiales of Australasia: Geoglossaceae, Orbiliaceae, Sclerotiniaceae, Hyaloscyphaceae. Bibliotheca Mycologica. 116: 1-711 — P. 267.

Роди грибів
Леоциоміцети